Regenbogenfamilie steht für:
 Regenbogenfamilie, Familie mit gleichgeschlechtlichem Elternpaar
 Regenbogenfamilie, gemischt-ethnische Adoptivkinder von Josephine Baker
 Rainbow Family, lose Gemeinschaft der Rainbow-Gathering-Subkultur